David Perry peut désigner :
  (1937-2017), un joueur de rugby à XV international anglais ;
 David Perry (1945-1995), un décorateur de cinéma ;
 David Perry (1967-), un programmeur de jeux-vidéo ;
 David Perry (1970-), un acteur français de films X.